Giovanni Tristano di Valois (1250-1270)
Giovanni di Valois il Magnifico(1340-1416)
 Giovanni di Valois-Berry o Giovanni II di Berry (1363-1401)
Giovanni di Valois (1398-1417)
Giovanni di Valois-Angoulême (1399-1467)
 Giovanni II di Valois-Alençon o Giovanni II d'Alençon (1409-1476)